Sangar kan syfta på:

Sangar (fortifikation)
 Sangar (stad) – i provinsen Ghazni, Afghanistan

Geografi

Iran 

 Sangar (ort i Iran), Gilan, 
 Sangar-e Chanībeh, ort, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar